Filippetti peut désigner :

Patronymes 

  (1866-1936), homme politique et espérantiste italien ;
 Aurélie Filippetti (née en 1973), femme politique et romancière française.

Toponymes 

 , village italien ;
 , village italien.